EDFA steht für:
 Erbium-dotierter Faserverstärker, siehe Optischer Verstärker
 Flugplatz Anspach im Taunus (ICAO-Code)

Edfa steht für:
 Edfa, arabischer Name von Itep, altägyptische Siedlung 

Abkürzung